Підошва — нижня деталь взуття, що безпосередньо стикається з землею.
 Підошва — частина ноги, ступні.
 Підошва — нижня частина гірничої виробки або конструкції тунелю, штольні чи іншої підземної споруди.
 Підошва — ущільнений і збитий шар ґрунту під дном борозни, розташований між орним і підорним шаром.
 Підошва греблі — поверхня примикання греблі до основи. Зубчаста підошва — створення уступів на контакті греблі зі скельним підставою для підвищення стійкості греблі.
 Підошва — фаза економічного циклу в якій обсяг реального національного продукту досягає свого найменшого значення.
 Підошва берегового укосу — місце сполучення берега з площиною дна або берми.
 Підошва дамби — поверхня примикання дамби до основи.
 Підошва припая — вузька прибережна частина припая.
 Підошва схилу — перегин від схилу до поверхні, що лежить нижче.
 Підошва пласта — товща гірських порід, які залягають під пластом (жилою, покладом) корисної копалини.
 Підошва розсипу — корінне ложе або «постіль», на якій залягають нещільні відкладення, що вміщують розсип.